Великосі́лля (до 1948 року Тоганашмін, Тоганаш-Мін; , ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.